Појам  може да се односи на:

 Тиберије Клаудије Донат
 Елије Донат, римски граматичар и учитељ реторике
 Свети Донат